de Franse naam voor het Duitse stadje Monschau
een oorlogskreet: Montjoie!

in samenstellingen:
Montjoie-Saint-Martin, Manche
Montjoie-le-Château, Doubs
Montjoie-en-Couserans, Ariège
Saint-Michel-de-Montjoie, Manche
Les Contamines-Montjoie, Haute-Savoie

gemeenten met de naam Montjoi